Chinizo puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Chenopodium album, hierbácea de la familia Amaranthaceae; o
 Polygonum aviculare, especie fanerógama perteneciente a la familia de las poligonáceas.